Lemercier oder Le Mercier ist der Familienname folgender Personen:

 François-Joseph Le Mercier (1604–1690), französischer Jesuit, Missionar
 Jacques Lemercier (1585–1654), französischer Architekt, Ingenieur, Urbanist und Gartengestalter
 Jean Le Mercier († 1397), Berater der französischen Könige Karl V. und Karl VI.
 Népomucène Lemercier (1771–1840), französischer Dichter
 Pierre-Paul Le Mercier de La Rivière (1719/20–1801), französischer Ökonom und Vertreter der Physiokratie
 Valérie Lemercier (* 1964), französische Schauspielerin, Regisseurin und Sängerin

Siehe auch:
 Mercier